XVII legislatura della Repubblica Italiana
XVII legislatura del Regno d'Italia